Le sigle OCG peut désigner:
 OCG Cacao, entreprise française reprise par l'américain Cargill en 2003 ;
 Orchestre de chambre de Genève.